

Adellijk geslacht 
 Van Lidth de Jeude (geslacht), een adellijk geslacht, behorende tot zowel de Belgische als de Nederlandse adel

Niet tot de adel behorende personen 
 Cornelis Philip van Lidth de Jeude (1744-1830), Nederlands politicus en parlementariër
 Theodoor Gerard van Lidth de Jeude (1788-1863), Nederlands zoöloog, schooldirecteur en onder meer eigenaar van een park en museum
 Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude (1815-1874), Nederlands wethouder en lid van de Tweede Kamer (1860-1869)
 Theodorus Willem van Lidth de Jeude (1853-1937), Nederlands zoöloog en herpetoloog
 Erland van Lidth (de Jeude) (1953-1987), Amerikaans acteur, worstelaar en operazanger